Cornelis de Graeff (1599-1664), een Amsterdams regent en burgemeester in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Cornelis de Graeff (1650-1678), een hoofdingeland van de Zijpe- en Hazepolder
Cornelis de Graeff (1671-1719), een Nederlands aristocraat, een telg van het geslacht De Graeff